Comitatul Cass, conform originalului din limba engleză, Cass County, este numele a nouă comitate din Statele Unite ale Americii.

 Comitatul Cass, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Cass, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Cass, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Cass, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Cass, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Cass, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Cass, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Cass, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Cass, statul  -- (Categorie și format)

Altele 
 Comitatul Bartow, statul , a fost cunoscut anterior sub numele de Cass County

Vezi și 
 Cass (dezambiguizare)